Альо́шин — російське прізвище, походить від імені Альоша (). Відомі носії:
 Андрій Альошин:
 Альошин Андрій Васильович (1905–1974) — Герой Радянського Союзу, повний кавалер ордена Слави.
 Альошин Андрій Володимирович (1978—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Альошин Валерій Борисович (* 1957) — український політик, Народний депутати України 2-го, 3-го та 4-го скликань.
 Альошин Геннадій Васильович (* 1939) — український радіотехнік, доктор технічних наук, професор.
 Альошин Іван Іванович (1901–1944) — один з організаторів партизанського руху в Молдавії в роки радянсько-німецької війни.
 Микола Альошин:
 Альошин Микола Васильович — радянський футболіст
 Альошин Микола Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Альошин Павло Федотович (* 1880 – † 1961) — український та радянський архітектор, дійсний член Академії архітектури УРСР.
 Альошин Петро Миколайович — повний кавалер ордена Слави.
 Альошин Самуїл Йосипович (1913—2008) — російський драматург.
 Альошин Семен Міхейович — Герой Радянського Союзу.
 Альошин Сергій Володимирович ( 1964) — український дипломат. Генеральний консул України в Сан-Франциско (США) (з 2010).
 Альошин Юрій Федорович (1920–1998) — засновник і перший голова комітету спілки ветеранів війни Жовтневого району Маріуполя, Герой Соціалістичної Праці.

Жінки 
 Альошина Людмила Вікторівна (1930—2021) — оперна співачка.
 Ольга Павлівна (1914—1984) — радянський архітектор, дочка архітектора Павла Федотовича Альошина.
 Альошина-Александрова Тамара Григорівна (1928—1996) — радянська, молдовська оперна співачка (мецо-сопрано). Народна артистка СРСР (1976).
 Альошина-Костюкова Вікторія Дмитрівна ( 1947) — артистка оперети (ліричне сопрано). Народна артистка УРСР (1997).

Див. також 
 Альошини Ниви
 Альошинське

Російські прізвища